Дунець — українське прізвище. Відомі носії:

 Дунець Богдан Ярославович — український диригент, педагог, музикант.
 Дунець Василь Ярославович — український інженер-автодорожник, автор і виконавець пісень.
 Дунець Михайло Михайлович — футболіст, захисник, радянський та український тренер.
 Дунець Олександр Євгенович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дунець Олеся Богданівна — український музикант, педагог.
 Дунець Розалія Францівна — молодша медична сестра Хмельницького обласного центру служби крові, заслужений донор України.
 Дунець Святослав Богданович — український диригент, педагог.

Примітки 

Українські прізвища